Пара Саня Мирза и Мартина Хингис — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки Андреа Главачкова и Пэн Шуай не защищали свой титул, однако Главачкова выступала на турнире в паре с Луцией Градецкой и вышла в четвертьфинал.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Саня Мирза /  Мартина Хингис (Титул)
  Елена Веснина /  Бетани Маттек-Сандс (Четвертьфинал)
  Кейси Деллакква /  Ярослава Шведова (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Финал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2015